Solidarity steht für:
 Solidarity. Kurzfilm
 Solidarity (Partei), irische Partei